

Cinema 
 A colpo sicuro (Sure Fire) – film del 1921 diretto da John Ford
 A colpo sicuro (Shooting Straight) – film del 1930 diretto da George Archainbaud 
 A colpo sicuro (Les Truands) – film del 1957 diretto da Carlo Rim
 Dead bang - A colpo sicuro (Dead bang) – film del 1989 diretto da John Frankenheimer
 A colpo sicuro (Recoil) – film del 2011 diretto da Terry Miles

Letteratura
 A colpo sicuro (An Ear to the Ground) – romanzo di James Hadley Chase

Altri progetti